Antoni Reutt (1861–1917) – podpułkownik Armii Imperium Rosyjskiego, dowódca Legionu Puławskiego
 Antoni Reutt (1861-1961), oficer weterynarz
 Jan Reutt (1921-1944), oficer
 Marian Reutt (1907-), publicysta
 Tomasz Reutt (1899-1963), oficer
 Zofia Reutt-Witkowska (1893-1938), pisarka